El término falso negativo se refiere a conceptos relacionados pero distintos según la disciplina que se trate:

 En Estadística, dentro de un estudio de investigación, el error de tipo II, también llamado error de tipo beta (β) (β es la probabilidad de que exista éste error), se comete cuando el investigador no rechaza la hipótesis nula siendo ésta falsa en la población. Es equivalente a la probabilidad de un resultado falso negativo, ya que el investigador llega a la conclusión de que ha sido incapaz de encontrar una diferencia que existe en la realidad.

 En Informática es un error por el cual el software antivirus falla en detectar un archivo o área del sistema que está realmente infectada.

 En Medicina, un falso negativo es un error por el cual al realizar una exploración física o una  prueba complementaria (un análisis de sangre, etc) su resultado es normal o no detecta la alteración, cuando en realidad hay una enfermedad en el paciente.

Contraste de hipótesis
Epidemiología

en:Type I and type II errors#Type II error